Гугель:

Фамилия:
 Гугель, Анатолий Моисеевич (Гужель, 1922—2022) — молдавский советский поэт.
 Гугель, Егор Осипович (1804—1841) — российский педагог.
 Гугель, Лев Николаевич (1914—1941) — советский шахматный композитор.
 Гугель, Яков Семёнович (1895—1937) — начальник строительства Магнитогорского металлургического комбината и комбината «Азовсталь».

Прочее:
 Гугель — еврейские продолговатые пшеничные булочки, хлебцы, с витушкой по верху.
 Гугель — просторечная русская транскрипция Google.

Примечания